Зейдеман (), Зейдман — немецкая фамилия. Известны следующие личности по фамилии «Зейдеман»:

 Зейдеман, Ганс (; 1901—1967) — генерал люфтваффе.
 Зейдеман, Иоганн Карл (1807—1879) — немецкий историк, исследователь работ Мартина Лютера.
 В. И. Зейдеман — советский архитектор-реставратор.
 Зейдеман, Янина (более известна под фамилией Конарская; 1900—1975) — польская художница и скульптор, серебряный призёр конкурса искусств на летних олимпийских играх в Лос-Анджелесе в 1932 году.

 Зейдман, Борис Исаакович (1908—1981) — советский композитор и музыкальный педагог.